A 18. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1976) Ausztriában, Lienzben rendezték. Tizennyolc ország százharminckilenc versenyzője vett részt rajta. Versenyen kívül indult az NSZK két diákja. Ez az első olimpia, amelyet a „vasfüggöny másik oldalán” rendeztek. Magyarország három ezüst- és négy bronzérmet szerzett, összpontszámával pedig 7. lett az országok között. (Az elérhető maximális pontszám: 8×40=320 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

1) – 3 fővel indult

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Hódi Endre volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959–2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
 Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
 Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
 A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
 Az IMO hivatalos honlapja

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák